Mount Lyell kan syfta på följande platser:

Australien 

 Mount Lyell (kulle i Australien, Western Australia), Wyndham-East Kimberley, 
 Mount Lyell (berg i Australien, Tasmanien), West Coast,

Kanada 

 Mount Lyell, Alberta, berg, 

Robotskapade Australienförgreningar
Robotskapade Kanadaförgreningar